Stammeria är ett släkte av rundmaskar. Stammeria ingår i familjen Bunonematidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Stammeria